Frank Träger ist der Name folgender Personen:

* Frank Träger (Physiker) (1948–2022), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Frank Träger (Schauspieler) (* 1968), deutscher Schauspieler